Leptognatha – genere di coleotteri carabidi della sottofamiglia Cicindelinae
Leptognatha –  superfamiglia di molluschi nudibranchi